L'assurance décès est un contrat de prévoyance destinée à garantir au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) le versement du capital convenu (ou une rente) en cas de décès de l'assuré et ce quelle qu'en soit la cause (sauf exclusions). En échange du paiement d'une prime (mensuelle ou annuelle), et en cas de décès de souscripteur, l'assurance versera une certaine somme au bénéficiaire. 

Il existe deux types principaux de contrats : l' assurance temporaire décès et assurance décès vie entière.

Assurance temporaire décès  

L’assurance temporaire décès est souscrite pour une durée prédéfinie. Ainsi, en l’absence de décès du souscripteur à la date de fin fixée au contrat, l’ensemble des cotisations versées sont perdues.

Assurance décès vie entière 

L’assurance décès vie entière est un contrat à vie. Le souscripteur verse des cotisations tout au long de sa vie. Le contrat s’interrompt uniquement au décès du souscripteur, sauf résiliation demandée par le souscripteur en cours de vie du contrat. Ce type de contrat permet donc de s’assurer du versement d’un capital ou d’une rente au bénéficiaire, les fonds investis ne sont donc, sauf résiliation du souscripteur, jamais perdus.

Voir aussi

Articles connexes 
 Intérêt d'assurance
 Risque assurable
 Fédération française des sociétés d'assurances
 Aggravation de risque

Notes et références 
 https://www.capital.fr/votre-argent/les-pieges-de-l-assurance-deces-958313

Droit
Assurance